O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 2016 - Clausura (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 81ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. Os clubes jogavam uma fase de turno e returno. Os oito melhores são classificados para as quartas de final, em partidas eliminatórias até chegar às finais. O rebaixamento para o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 2016-17 - Segunda Divisão se dá com o último colocado da tabla general entre este torneio e o apertura O campeão é classificado para a Liga dos Campeões da CONCACAF de 2016–17.

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
Desporto na Guatemala em 2016